El punt de fumeig en fregir és aquella temperatura que produeix que es faci visible el fum que desprèn l'acroleïna dels greixos i olis, en aquest punt l'oli o el greix comença a degradar-se en glicerol i àcids grassos. En aquesta temperatura el fum dona a l'aliment un gust desagradable. Per sobre el punt de fumeig sorgeix el punt d'ignició, on comença la combustió.

Característiques 
Els valors del punt de fumeig, d'inflamació i de combustió són importants per conèixer l'estabilitat tèrmica d'un oli quan s'escalfa en presència d'aire. Els triacilglicerols comencen a descompondre's als 260 °C.

Punts de fumeig 
Alguns olis i el seu punt de fumeig:

Referències

Enllaços externs 
 Quin oli escullo? 
 Punt de fumeig per a diversos olis - llista de Pf * Bons menjars: Cuinant am diversos olis
 

Tècniques culinàries
Lipidòmica